Distelfink steht für:

 Stieglitz, eine Finkenart
 Der Distelfink, ein Gemälde aus dem 17. Jahrhundert
 Der Distelfink (Roman)
 Der Distelfink (Film)